Příjmení Dobruský má více nositelů:

 Jan Dobruský (1853–1907) – český skladatel šachových úloh
 Václav Dobruský (1858–1916) – v Bulharsku působící český archeolog